Скотт «Кэррот Топ» Томпсон (; род. 25 февраля 1965, Рокледж, Флорида, США) — американский  и комик, известный своими ярко-рыжими волосами, шутками с использованием реквизита и самоуничижительным юмором.

Ранние годы 
Скотт Томпсон родился и вырос в Коко, штат Флорида. В 1983 году окончил школу Cocoa High и поступил во Флоридский Атлантический университет в Бока-Ратоне. Будучи первокурсником, впервые выступает в жанре стендап-комедии совместно с Джошом Абельсоном. Спустя два месяца принимает участие в ночи открытого микрофона, проводившегося в кампусе университета.

Карьера

«Комедия реквизита» 
Комедийный репертуар Кэррота Топа включает в себя шутки, основанные на задействовании десятков элементов реквизита, которые хранятся в специальных контейнерах на сцене. Доставая какой-либо предмет, он, как правило, иронически описывает его и отбрасывает в сторону. Многие из этих предметов созданы специально для шоу, как например ожерелье с миниатюрными «дедушкиными часами», с помощью которого была сделана пародия на имидж рэпера Флавора Флава.

В 2011 году Кэррот Топ устроил аншлаг в гостинце Лас-Вегаса Luxor, разогревая публику комедийными гэгами перед началом основного шоу, за что был провозглашён «Комиком года».

Телевидение 
В 1996 году Кэррот Топ появляется в эпизоде анимационного шоу Space Ghost Coast to Coast, выходившем в эфире канала Cartoon Network.

16 января 2010 года, совместно с иллюзионистами Пенном и Теллером, принимал участие в игровом реалити-шоу Don’t Forget The Lyrics! в борьбе за приз в один миллион долларов. Неоднократно появлялся в качестве приглашённого гостя в сериале Mind Freak. 8 февраля того же года, будучи приглашённым на «Шоу Джея Лено», подвергся «обстрелу» пирогами от ведущего и другой гостьи программы Эммы Робертс.

Также появлялся в одном из эпизодов телешоу Tosh.0, где получил полный массаж тела от ведущего Дэниела Тоша.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Стендап-комики США
Киноактёры США
Выпускники Флоридского Атлантического университета